Андерлини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1921—1984) — канадский режиссёр.
  (1921—2001) — итальянский политик.
  (род. 1926) — итальянский лыжник.
  (1687—1755) — итальянский художник.
  (1921—1984) — итальянский волейбольный тренер.